Eduardo Halfon – scrittore guatemalteco
 Lianne Halfon – produttrice cinematografica statunitense
 Robert Halfon – politico britannico, ministro nei governi Cameron e May